

Zoologia 
 sokół – ptak z rodziny sokołowatych

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 6, w tym 2 podstawowe
 Sokół – część miasta Gorlice
 Sokół – część wsi Zaolszynie w woj. lubelskim, pow. łukowskim, w gminie Trzebieszów
 Sokół – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krzyżanów
 Sokół – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Sobolew
 Sokół – przysiółek wsi Grębów w woj. podkarpackim, pow. tarnobrzeskim, w gminie Grębów
 Sokół – część wsi Maciejowice w woj. świętokrzyskim, pow. buskim, w gminie Gnojno

Miejscowości na Ukrainie 
 Sokół – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim w rejonie halickim
 Sokół – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie kamioneckim
 Sokół – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie czerniwieckim
 Sokół – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim

Wzniesienia i skały 
 Sokół – wzniesienie w Górach Sowich
 Sokół – turnia w słowackich Tatrach Zachodnich
 Sokół – skała w zboczach  Doliny Dłubni na Wyżynie Olkuskiej

Technika i transport 
 Sokół – nazwa polskich motocykli produkowanych w latach 1934-1950
 Sokół – polski śmigłowiec wielozadaniowy
 Sokół – nazwa okrętów podwodnych polskiej marynarki wojennej
 Sokół – lądowisko śmigłowcowe w Warszawie
 Sokół – rosyjskie przedsiębiorstwo z sektora lotniczego
 Sokół – polski szybowiec akrobacyjny, skonstruowany w dwudziestoleciu międzywojennym.
 Sokół – polski holownik z okresu międzywojennego i II wojny światowej, wybudowany w 1909 r.

Sport 
 Sokół – nazwa towarzystw sportowych powstałych w XIX wieku w krajach słowiańskich
 Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
 „Sokół” – towarzystwo gimnastyczne w Kościerzynie
 Czeski Sokół – czeska organizacja sportowa
 Sokił – ukraińska organizacja sportowa
 Serbski Sokoł – serbołużycka organizacja sportowa

Kluby sportowe 

Sokół Aleksandrów Łódzki
Sokół Ostróda
Sokół Nisko

Inne 

 Sokół – batalion, jednostka wojskowa walcząca w powstaniu warszawskim
 Sokół – polski raper

Zobacz też 
 Stowarzyszenie na rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”
 Sokół Millennium
 Sokółka
 Sokółki
 Sokoły (ujednoznacznienie)